Бьяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Бьяр — изначально арабское, позже перестроенное католиками, фортификационное сооружение в городе Бьяр.
 Бьяр, Наим (род. 2005) — французский футболист.